Hail bezeichnet:
 Ha'il, Stadt in Saudi-Arabien
 Provinz Ha'il, eine saudi-arabische Provinz
 Heil in der englischen Sprache

Hail ist der Familienname von
 Abdul Wahab Abu Al-Hail (* 1976), irakischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Heyl
 Heil (Begriffsklärung)
 Haile